Папская академия общественных наук () — папская академия, выделенная в 1994 году из Папской академии наук папой Иоанном Павлом II.

Иоанн Павел II объявил о создании академии в 1991 году в motu proprio Centesinus annus. Официально она была учреждена в motu proprio Socialium scientarium от 1 января 1994 года. Целью академии, согласно уставу, является «содействие исследованиям и прогрессу в социальных, экономических и юридических науках в свете учения Церкви».

Резиденция Папской академии общественных наук располагается вместе с Папской академией наук и Папской академией св. Фомы Аквинского в вилле Пия IV в садах Ватикана. К числу членов академии принадлежат выдающиеся учёные из разных стран мира, отличившиеся на ниве общественных наук. Они не обязательно должны быть католиками и могут принадлежать к разным христианским конфессиям. Академию возглавляет президент, избираемый на 5 лет не более чем на два срока подряд. Кандидатура президента должна быть утверждена папой римским.

Членом папской академии социальных наук был русский учёный С. С. Аверинцев.

В 2013 году академия насчитывала 36 академиков, среди которых:

  — юрист, США, второй президент.
 Эдмон Малинво — экономист, Франция, первый президент.
 Джозеф Стиглиц — экономист, США.
 Кеннет Джозеф Эрроу — экономист, США.
 Белисарио Бетанкур Куартас, юрист, экс-президент Колумбии
 Ханна Сухоцкая — юрист, Польша.
 Маргарет Арчер — социолог, Великобритания, действующий президент.
 Парта Дасгупта — экономист, Великобритания.
  — политолог, Норвегия.
  — экономист, Германия.
 Рокко Буттильоне — политолог, Италия.
  — экономист, Мексика.

Президенты академии 
 Эдмон Малинво (1994—2004)
  (2004—2014)
 Маргарет Арчер (с 12.04.2014)

Примечания

Литература 
 Папские академии // Католическая энциклопедия. — Т. 3. — Изд. францисканцев. — М.: 2007. — Стб. 1266.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Академия на сайте gcatholic.org
 «Roman Academies» //Catholic Encyclopedia. 1913

Папские академии
Академии наук
Католическое социальное учение
Организации, основанные в 1994 году